Sütçüler est le pluriel du mot turc signifiant laitier (sütçü), plusieurs localités de Turquie portent ce nom :
 Sütçüler chef-lieu de district de la province d'Isparta
  village du district d'Enez dans la province d'Edirne
  village du district de Kemalpaşa province d'İzmir